Il doppio maschile  del Wilkinson Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Richard Krajicek e Jan Siemerink erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Kenneth Carlsen e Frederik Fetterlein.

Paul Kilderry e Pavel Vízner hanno battuto in finale 7–5, 6–3 Anders Järryd e Daniel Nestor.

Teste di serie
 Byron Black /  Grant Connell (primo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Cyril Suk (primo turno)
 Jakob Hlasek /  David Prinosil (primo turno)
 Paul Haarhuis /  Sjeng Schalken (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Wilkinson Championships 1996
ATP Tour 1996